Tian Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tian Qu (vattendrag i Kina), Qinghai, 
 Tain Qu, vattendrag, Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar